Strzelanie z karabinu dowolnego w trzech pozycjach z 300 m drużynowo, było jedną z konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas Olimpiady Letniej 1906 w Atenach. Zawody odbyły się 27 i 28 kwietnia na strzelnicy w Kallithei, miejscowości położonej niedaleko Aten.

Startowało 20 strzelców z czterech krajów (po pięciu w każdej drużynie). Zawodnicy oddawali po 120 strzałów (po 40 w każdej pozycji), za każdy z nich można było zdobyć 10 punktów. Strzelano do tarczy o średnicy jednego metra. Maksymalna liczba punktów do zdobycia indywidualnie – 1200, zaś drużynowo – 6000.

Wyniki

Bibliografia 
 

Strzelectwo na Olimpiadzie Letniej 1906